Чавдар Георгиев — писатель, продюсер, режиссёр и редактор фильмов, рекламных роликов и телевидения как в США и в России, так и за рубежом.

Георгиев получил степень магистра MFA в Школе кинематографических искусств USC и степень бакалавра искусств в Школе Художественного института Чикаго . Он является получателем грантов Национального фонда искусств и Института открытого общества .

Фильм 
Вместе с Амандой Поуп Георгиев написал, продюсировал и направил «Пустыню запретного искусства». Описанный критиком Los Angeles Times Кеннетом Тураном как «замечательный документальный фильм», фильм был номинирован на две премии «Эмми» и получил специальную премию жюри Cine Golden Eagle. Он также получил награды на Международном кинофестивале в Палм-Бич и Пекинском международном кинофестивале. Премьера фильма «Пустыня запретного искусства» состоялась в программе PBS Independent Lens и транслировалась во многих странах мира.

Георгиев был редактором дважды номинированного на Эмми документального фильма HBO Valentine Road а также награды Cinema Eye Honors, присуждённой Finders Keepers Он написал, сопродюсировал и отредактировал Off The Rails, получивший награды в Doc NYC и Newport Beach. Кинофестиваль . Он написал и отредактировал Served Like a Girl, премьера которого прошла на SXSW . Он редактировал Skidrow Marathon, премьера которого состоялась на кинофестивале в Лос-Анджелесе .

Телевидение 
Георгиев пришёл на телевидение вместе с Даной Берри руководил и редактировал фильм National Geographic «В поисках следующей Земли» и редактировал « Чужие земли», номинированный на премию «Эмми» в прайм-тайм. Он был одним из редакторов документальных фильмов « Мы живём на публике» (приз Большого жюри на фестивале «Сандэнс»), « Один счастливый слон» (приз за лучший монтаж документального фильма на кинофестивале Вудсток) и русского повествовательного фильма «Сволочи (фильм)» (приз MTV Russia за лучший фильм).

Георгиев отредактировал Divining the Human: The Cathedral Tapestries of John Nava, рассказанный Эдвардом Джеймсом Олмосом, а также Triumph Marion, рассказанный Деброй Мессинг, премьера которого состоялась на PBS. Он был исследователем документального фильма Sony Pictures Classics «Красная армия», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале и « Обратный отсчёт до нуля» компании Participant Media.

Георгиев продюсировал художественный триллер «Невский проспект» для студии Amazon. Он продюсировал материалы для таких компаний как USA Network и History Channel, Simon Wiesenthal Center, SF1 (Швейцария), Channel 1 и MTV (Россия). Он занимался производством рекламных роликов для Adobe, Cisco, NASA и TELE2 Mobile Europe и редактировал для Honda, TELE2 и MTV Россия.

Примечания 

Выпускники Чикагского университета
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Монтажёры США